Redbone:

 Redbone — американская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Лос-Анджелесе, Калифорния.
 «Redbone» — сингл американского рэпера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, выпущенный 17 ноября 2016 года.
 Леон Редбоун (1949—2019) — американский певец и гитарист.